Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2001 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Франції та Словенії.

Група А

Результати

Підсумкова таблиця

Група В

Результати

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 
 Статистика учасників групи А 
 Статистика учасників групи В 

2001 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою